Ист Вилистон има више значења:
 Ист Вилистон (Флорида)
 Ист Вилистон (Њујорк)